Кріштелу () — португальська власна назва.

Топоніми

Кріштелу (Барселуш) — парафія.
 Кріштелу (Каміня) — парафія.
 Кріштелу (Паредеш) — парафія.
 Кріштелу (Парадеш-де-Кора) — парафія.